Крейн — английская и еврейская фамилия, а также топоним:

Английская фамилия 
 Крейн, Боб (1928—1978) — американский актёр и радиоведущий.
 Крейн, Винсент (наст. фамилия Чисман; 1943—1989) — английский органист, игравший на органе Хаммонда.
 Крейн, Джинн (1925—2003) — американская киноактриса.
 Крейн, Дэвид (род. 1957) — американский сценарист и продюсер.
 Крейн, Ева (урождённая Этель Ева Виддоусон; 1912—2007) — британо-английская исследовательница, специалист по пчёлам и пчеловодству.
 Крейн, Кайлани (род. 1998) — австралийская фигуристка.
  (1913—1997) — американская поэтесса и благотворительница, дочь Уинтропа Крейна.
 Крейн, Мартин Макналти (1855—1943) — американский политик, вице-губернатор Техаса в 1893—1895 годах.
 Крейн, Никки (1958—1993) — английский НС-скинхед.
  (1832—1912) — американский промышленник, основатель компании ; отец Чарльза Крейна.
 Крейн, Роберт — один из литературных псевдонимов английского писателя Бернарда Глемзера.
 Крейн, Стивен (1871—1900) — американский поэт, прозаик и журналист, основоположник верлибра в американской поэзии.
 Крейн, Уильям Генри (1845—1928) — американский актёр кино.
 Крейн, Уильям (1851—1920) — австралийский шахматист, чемпион Австралии (1888, 1897).
 Крейн, Уолтер (1845—1915) — английский художник, дизайнер и книжный иллюстратор, изменивший подход к оформлению детских книг.
  (1853—1920) — американский политик и предприниматель, владелец компании , отец Луизы Крейн.
  (род. 1968) — американский вокалист, лидер группы Ugly Kid Joe.
  (1873—1948) — американский актёр и режиссёр театра и кино.
 Крейн, Харт (1899—1932) — американский поэт.
 Крейн, Чарльз Ричард (1858—1939) — американский бизнесмен, политик, знаток арабистики и коллекционер; сын Ричарда Крейна.

Еврейская фамилия 
 
 Крейн, Александр Александрович (псевдоним Крон; 1909—1983) — русский советский писатель и драматург, педагог, сын А. А. Крейна.
 Крейн, Григорий Абрамович (1879—1957) — русский и советский композитор, брат А. А. Крейна.
 Крейн, Давид Сергеевич (1869—1926) — скрипач и педагог, концертмейстер оркестра Большого театра, брат А. А. Крейна.
 Крейн, Марк Григорьевич (1907—1989) — советский математик, автор работ и монографий в области алгебры и математической физики.
 Крейн, Селим Гершкович (1917—1999) — советский математик, создатель школы функционального анализа в Воронеже, брат М. Г. Крейна.
 Крейн, Юлиан Григорьевич (1913—1996) — советский и российский композитор, сын Г. А. Крейна.

Персонаж 
 Джонатан Крейн — суперзлодей вселенной DC Comics.
 Хильда Крейн — главная героиня одноимённого американского .

Топоним 
 Крейн — округ в Техасе, США.
 Крейн — город в Техасе, США.

Другое 
  — промышленная компания, основанная  в 1855 году.
  — американская компания по производству бумаги, основанная в 1801 году.
  — историческое здание компании в Дальтоне (Массачусетс), с 1930 года — музей производства бумаги.

См. также 
 Крейни

Примечания